Jméno a příjmení Vladimír Janočko má více nositelů:

 Vladimír Janočko (fotbalista) (* 1976) – slovenský fotbalista, fotbalista roku na Slovensku v r. 2003
 Vladimír Janočko (politik) (* 1950) – slovenský a československý politik z Košic, poslanec FS za DS po sametové revoluci, advokát a komunální politik